Canal Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Canal Lake (Florida)
 Canal Lake (Minnesota)
 Canal Lake (Washington)

in Kanada:
 Canal Lake (Ontario)